Fischerbach heißen folgende geographische Objekte:

 Fischerbach, Gemeinde und Dorf im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
Baulichkeiten:
 Burg Fischerbach, abgegangene Burg in Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Fischerbacher Turm, abgegangene Burg in Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
Gewässer:
 Fischerbach (Fischa), Quellbach der Fischa in Niederösterreich
 Fischerbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig vor Eschau, Gemeinde Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Fischerbach, Zufluss zum Leukbach im Grenzgebiet Saarland–Rheinland-Pfalz
 Fischerbach (Steyr), Bach zur Steyr bei der Stadt Steyr, Oberösterreich
 Fischerbach, Bach in München

Siehe auch:
Fischbach